Martinskirche oder St. Martin, Martinikirche wird eine Kirche genannt, die dem Patrozinium des  Martin von Tours (316/317–397), dem Reichsheiligen der Franken, oder dem des Papstes Martin I.  unterstellt ist bzw. nach diesen benannt wurde. Eine Übersicht von Martinskirchen weltweit bietet folgender Link: 

Martinskirchen sind überwiegend sehr alte Kirchen und waren meist Mutterkirchen, von denen später andere Pfarrkirchen abgepfarrt wurden, Taufkirchen und Sendkirchen. Oft sind es Kirchen, die der Armenmission dienten oder Stationen an Handelswegen waren. Nach manchen von ihnen wurde der jeweilige Ort benannt, sie sind im Artikel Sankt Martin zu finden.
Besonders in Gebieten, die ab dem 8. Jahrhundert vom Bistum Mainz aus missioniert und kirchlich verwaltet wurden, ist das Martinspatrozinium verbreitet.

Auch einige wenige evangelische Kirchen, die nach der Reformation gebaut wurden, tragen den Namen dieses Bischofs, der neben Franz von Assisi und Elisabeth von Thüringen zu den wenigen interkonfessionellen Vorbildern zählt, zum Beispiel die Martinuskirche (Deutsch Evern) und St. Martin (Munster). Andere (evangelische) Martinskirchen, wie die Martinskirche in Hamburg-Horn, sind auch nach dem Reformator Martin Luther benannt.

Andorra 
 Sant Martí de la Cortinada
 Sant Martí de Nagol

Belgien 
 St. Martin (Aalst)
 Basilika St. Martin (Halle)
 St. Martin (Kortrijk)
 Basilika St. Martin (Lüttich)
 Sint Martinuskerk (Tessenderlo)
 St. Martin (Ypern)

Deutschland 
In Deutschland gehört das Martinspatrozinium zu den häufigeren Patrozinien.

Alphabetisch nach Ort.

Estland 
 Martinskirche in Martna

Frankreich 
 siehe St-Martin

Italien 
 siehe San Martino

Südtirol
 Pfarrkirche St. Martin in Mittewald (Franzensfeste)
 Ortskirchen Sankt Martin in Südtirol siehe Sankt Martin
 St. Martin in Prissian
Aostatal
 St-Martin-de-Corléans (Saint-Martin-de-Corléans)

Kroatien 
Ortskirchen siehe Sveti Martin

Liechtenstein 
 Pfarrkirche St. Martin, Eschen

Luxemburg 
 Pfarrkirche Saint Martin in Wasserbillig

Niederlande

Österreich

Polen 
 Martinskirche auf der Dominsel in Breslau, Anfang 12. Jahrhundert errichtet
 St. Martin (Krzeszowice)
 St. Martin (Lubcz) in Lubcz (Grodków)
 St. Martin (Ochotz)
 Kollegiatstiftskirche St. Martin (Opatów)
 Basilika St. Martin (Pacanów)
 Martinskirche Siciny
 St. Martin (Strzelce)

Portugal 
 São Martinho, Alvaredo

Russland 
 St. Martin der Bekenner (Moskau)

Schweiz

Slowakei 
 Martinsdom (Bratislava)
 Kathedrale des heiligen Martin (Spišská Kapitula)

Slowenien 
 Pfarrkirche St. Martin (Bled)

Spanien 
 Basilika San Martiño de Mondoñedo
 San Andrés (Asieso), früher San Martín
 San Martín (Artáiz)
 San Martín (Arto)
 San Martín (Frómista)
 San Martín (Latas)
 San Martín (Oliván)

Katalonien
 Sant Martí de Capsec
 Sant Martí del Corb
 Sant Martí del Clot
 Sant Martí del Corb
 Sant Martí de Solamal

Tschechien 
 St. Martin (Jindřichovice)
 St. Martin (Nejdek)
 St. Martin in der Mauer (Kostel sv. Martina ve zdi) in Prag-Altstadt
 St. Martin (Vidhostice)

Vereinigtes Königreich 
 St Martin (Birmingham)
 St Martin’s Church (Canterbury)
 St Martin-in-the-Fields, London
 St Martin, Ludgate, London
 St Martin’s Church (Cwmyoy), Grafschaft Monmouthshire, Wales
 St Martin-on-the-Hill, Scarborough
 St Martin’s Church (Wareham)

Siehe auch 
 Sankt-Martini-Kirche
 Martinsdom
 Sankt Martin
 Kloster St. Martin
 Basilika St. Martin
 Lutherkirche

Literatur 
 Wilhelm Classen: Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter samt einem Umriß der neuzeitlichen Entwicklung, mit 21 Kartenteilen, Nachdruck der Originalausgabe, Marburg 1929; Hrsg. Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1980, ISBN 3-7708-0694-8.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)
Liste (Kirchen nach Patrozinium)